Pierre Henri Ritter (dominee), 1851 - 1912, Nederlands dominee en hoogleraar
 de Nederlandse letterkundige, schrijver en presentator P.H. Ritter jr.